

Agriculture 

 Fauche: autre nom pour désigner une faucheuse.

Patronyme 
Fauche est un nom de famille notamment porté par:

 Hippolyte Fauche (1797-1869), indianiste et traducteur français ;
 Louis Fauche-Borel (1762-1829), éditeur et homme politique neuchâtelois ;
 Samuel Fauche (1732-1803), libraire et imprimeur neuchâtelois ;
 Xavier Fauche (1946-), scénariste de bande dessinée français.

Patronyme suisse
Patronyme français